Gemeinde (kan syfta på:

 Gemeinde – en administrativ enhet för lokal självstyrelse i Tyskland avser även städer (Stadt) som följer  samma lagstiftning, se Tysklands kommuner.  
 Gemeinde – en administrativ enhet för lokal självstyrelse i Österrike, se Österrikes kommuner
 Gemeinde – det tyskspråkiga namnet för kommuner i Luxemburg, se Luxemburgs kommuner
 Gemeinde – det tyskspråkiga namnet för kommuner i Schweiz, se Schweiz kommuner
 Kirchengemeinde – en juridisk benämning på kyrkliga församlingar i Schweiz och delvis i Tyskland
 Marktgemeinde – en administrativ enhet för lokal självstyrelse i Tyskland som får kalla sig Markt, se Tysklands kommuner
 Marktgemeinde – en ort med marknadsrättighet (köping?) i Österrike, se Österrikes kommuner

Se även 
Amt (Tyskland) – ett administrativt område huvudsakligen i Tyskland 
Verwaltungsverband, Samtgemeinde och Verbandsgemeinde – olika tyska benämningar på kommunalförbund.  Samarbete eller mer omfattande samgående mellan kommuner regleras olika i de individuella förbundsländerna i Tyskland.
Landkreis – en form av sekundärkommuner inom Tysklands förbundsländer